Kuna pode se referir a:

Kuna (Idaho), uma cidade dos Estados Unidos
Povo kuna, um povo indígena do Panamá
Língua kuna, idioma do povo Kuna
Pico Kuna, uma montanha na Califórnia
Kuna croata, moeda
Sobrenome de Origem Japonesa